Карда́м () — хан Болгарии с 777 по 802 год.

Биография 

В 791 году хан Кардам предпринял наступление на завоеванные Византией области в Македонии по реке Струме. Болгария претендовала на Македонию с её славянским населением. Неудачное контрнаступление Константина VI закончилось разгромом византийских войск у крепости Маркелы, мир был заключен на условиях ежегодной выплаты болгарам дани:

В следующем году византийцы снова выступили против болгар, но новая война лишь принесла им новое крупное поражение:

Спустя пять лет, в 796 году, император перестал платить дань, на что Кардам ответил угрозами:

Император же отправил хану вместо очередного взноса конский навоз, сопроводив его письмом: «Какая прилична тебе дань, я посылаю». Рассвирепевший Кардам пригрозил дойти до Золотых Ворот столицы ромеев, на что Константин VI, издеваясь, отвечал: «Зачем тебе утруждать себя походом? Ты уже стар и дряхл, беспокойства тебе ни к чему, лучше я сам подойду к Маркеллам, а там — как рассудит Бог».

Война ничем не закончилась — Кардам отсиделся в лесах.

Примечания

Литература 
 
 Дашков С. Б. Императоры Византии. Константин VI.
 Андреев Й. Болгарские ханы и цари (VII—XIV в.). — София, 1987.
 Летопись Феофана Исповедника

Правители Европы VIII века
ханы Дунайской Болгарии